Nuevo San José kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo San José, Campeche, Calakmul, 
 Nuevo San José, Veracruz, José Azueta, 

Robotskapade Mexikoförgreningar